Ivato est un nom porté par plusieurs localités malgaches :

 Ivato, commune malgache de la région d'Analamanga. Elle accueille sur son territoire l'aéroport international d'Ivato.
 Ivato Firaisana, commune malgache de la région d'Analamanga.
 Ivato, commune malgache de la région d'Amoron'i Mania.
 Ivato dans la région d'Atsimo-Atsinanana
 Ivato dans la région de Vatovavy-Fitovinany